Катерина Макарова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Ана Богдан.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Донну Веуич з рахунком 4–6, 7–6(9–7), 6–2, попри те, що її суперниця мала один матч-пойнт у другому сеті.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Citi Open, жінки, одиночний розряд
2018